Gerhard Wanner ist der Name folgender Personen:

* Gerhard Wanner (Fußballspieler) (* 1939), deutscher Fußballspieler
 Gerhard Wanner (Historiker) (* 1939), österreichischer Historiker
 Gerhard Wanner (Mathematiker) (* 1942), österreichischer Mathematiker